Дровосек:
 Дровосек — рабочий, чьей задачей является рубка деревьев и подготовка их к транспортировке.
 «» — американский фильм 2004 года.
 «Дровосек» — американский фильм 2015 года.

Насекомые 
 Дровосек Галузо
 Дровосек домовой
 Дровосек-кожевник
 Дровосек Комарова
 Дровосек плоский дубовый
 Дровосек реликтовый
 Дровосек-титан

См. также 
 Дровосеки (значения)
 Дровосек из Нового Орлеана
 Железный Дровосек
 Три дровосека